Elbaz ou El-Baz est un nom de famille dérivé d’Elvas, une ville du Portugal ou de l’arabe ‘al-bâz qui signifie « le faucon, » et donné selon toute vraisemblance à des fauconniers, bien qu’il puisse aussi faire référence à Josué, dont l’un des surnoms dans la Bible est le faucon.

Particulièrement fréquent dans le judaïsme nord-africain, il est notamment porté par :
 Alber Elbaz (1961-2021), créateur de mode israélo-américain ;
 David Elbaz (1966-), astrophysicien et auteur français ;
 Farouk El-Baz (1938-), scientifique égyptien-américain ;
 Gilles Elbaz (1946–2009), chanteur français ;
 Judith Elbaz (1971-), écrivaine et chorégraphe française ;
 Noémie Elbaz (1976-), actrice française ;
 Stéphanie Elbaz, pianiste française ;
 Vincent Elbaz (1971-) acteur français ;
 Catherine Baratti-Elbaz (1969-), femme politique française.

Notes et références 

Patronyme séfarade